

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Spory wewnętrzne w Asyrii po śmierci Salmanasara III doprowadziły do chwilowego osłabienia państwa.

Zmarli 
 Salmanasar III, król asyryjski

Zdarzenia astronomiczne 
 2 kwietnia – zaćmienie Słońca

IX wiek p.n.e.